Chiaroscuro

Música
Chiaroscuro - um álbum da cantora Pitty.
 Chiaroscuro: O Jogo, jogo inspirado no álbum

Chiaroscuro